АВК:
 АВК — українська кондитерська компанія.
 Асоціація велосипедистів Києва — громадська організація Києва.
 Армія визволення Косова

Примітки